CXI est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international Cassidy, l'aéroport de d'île Christmas, dans les Îles de la Ligne, aux Kiribati, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 111, en chiffres romains.

Code